С-Уенкал има више значења:

 С-Уенкал (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 С-Уенкал, Ранчо (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику